Chieko Takamura – poetessa giapponese
 Kōtarō Takamura – poeta e scultore giapponese
 Ono no Takamura – poeta giapponese